Alec ist eine Kurzform des männlichen Vornamens Alexander.

Alec ist der Familienname folgender Personen:
 Wendy Alec, US-amerikanische Unternehmerin und Fernsehmoderatorin

Alec ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Alec Brook, Fluss im Bundesstaat Maine
 Alec Prong, Fluss im Bundesstaat Mississippi
 Alec River, Fluss im Bundesstaat Alaska
 Alec Run, Fluss im Bundesstaat West Virginia
 Alec Branch, mehrere Flüsse
 Alec Creek, mehrere Flüsse

ALEC ist die Abkürzung für
 American Legislative Exchange Council, eine amerikanische Lobby-Organisation

Siehe auch:

 Aleck
 Aleks
 Alex

Abkürzung